DRC (audio), een proces dat de dynamische range van een audio signaal manipuleert
 Congo-Kinshasa of DRC (Democratische republiek Congo)
 DRC (partij), een politieke partij in de Belgische gemeente Perwijs
 DRC (voetbalclub), een voetbalclub uit Amsterdam
 DRC '12, een Nederlandse amateurvoetbalclub uit Almelo
 DRC, Domaine de la Romenee Conti, een wijn uit Bourgondië